Фортунаго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 400 человек (2008 г.), плотность населения составляет 22 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 27040. Телефонный код — 0383.

Покровителем коммуны почитается святой Понцо, празднование 15 мая.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060901142124/http://www.comunedifortunago.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики